

Notes et références 

production